

Населені пункти та їхні частини
 Залуський — гміна в Плонському повіті Мазовецького воєводства
 Залускі — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Залускі — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Залускі — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Залускі — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Залускі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Залускі — осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки